Мануэ́л Анто́ниу Пи́на (; ) — португальский поэт и журналист, адвокат, драматург, сценарист.

Биография 
Окончил юридический факультет Коимбрского университета. Три десятилетия работал журналистом в крупной национальной газете Jornal de Notícias. Помимо стихов, выступал с драмами, работал как сценарист, писал прозу, книги для детей.

Избранные произведения

Поэзия 
 1974 — Ainda não é o fim nem o princípio do Mundo, calma é apenas um pouco tarde
 1978 — Aquele que quer morrer
 1981 — A lâmpada do quarto? A criança?
 1983 — O pássaro da cabeça
 1984 — Nenhum sítio
 1989 — O caminho de casa
 1991 — Um sítio onde pousar a cabeça
 1992 — Algo parecido com isto, da mesma substância
 1993 — Farewell happy fields
 1994 — Cuidados intensivos
 1999 — Nenhuma palavra, nenhuma lembrança
 2001 — Atropelamento e fuga
 2002 — Poesia reunida, собрание стихотворений
 2003 — Os livros
 2008 — Gatos
 2011 — Poesia, saudade da prosa, антология
 2011 — Como se desenha uma casa
 2012 — Todas as palavras /Poesia reunida, собрание стихотворений

Проза 
 1986 — Os piratas
 2003 — Os papéis de K.
 2005 — Queres Bordalo?

Театр 
 1983 — Os dois ladrões
 1987 — O inventão
 1998 — Aquilo que os olhos vêem, ou O Adamastor
 2001 — A noite
 2002 — Perguntem aos vossos gatos e aos vossos câes
 2009 — História do sábio fechado na sua biblioteca

Признание 
Командор Ордена Инфанта дона Энрике (2005). Премия Камоэнса (2011) и другие национальные премии. Стихи переведены на многие языки мира.

Примечания

Ссылки 
 На портале Литература 
 Биография, библиография, стихи on line 
 Стихи on line 

Выпускники Коимбрского университета
Португальские поэты
Португальские писатели